Schmidhauser ist der Familienname folgender Personen:

 Corinne Schmidhauser (* 1964), Schweizer Skirennläuferin
 Hannes Schmidhauser (1926–2000), Schweizer Filmschauspieler, Drehbuchautor und Regisseur
 John R. Schmidhauser (1922–2018), US-amerikanischer Politiker und Politikwissenschaftler
 Julius Schmidhauser (1893–1970), Schweizer Philosoph
 Paul Schmidhauser (* 1948), Schweizer Songwriter, Sänger, Musiker und Texter
 Theo Schmidhauser (* 1959), Schweizer Sportkegler

Siehe auch:
 Schmidhäuser